Mark Chanloung (; RTGS Mak Chanlueang; (ur. 9 lutego 1995 w Gressoney-La-Trinité) – tajlandzki biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Chanloung pojawił się 2 grudnia 2012 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej miejscowości Santa Caterina di Valfurva, gdzie zajął 18. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 stycznia 2017 roku w Toblach, gdzie zajął 47. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jak do tej pory nie wywalczył.

Jego siostra Karen również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Chanloung nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Tajscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995